Calmels ist der Familienname folgender Personen:

 Didier Calmels (* 1951), französischer Geschäftsmann
 Norbert Calmels (1908–1985), französischer Prämonstratenser